Az 1964. évi téli olimpiai játékokon a síugrás normálsánc versenyszámát január 31-én rendezték Seefeldben. Az aranyérmet a finn Veikko Kankkonen nyerte meg. A Magyarországot képviselő Gellér László a 42., Csávás László az 52. helyen végzett.

Az 1960-as téli olimpián megrendezett egyetlen versenyszám (80 méteres sánc) helyett 1964-ben már két versenyt rendeztek meg. Egyet normálsáncon (70 méter) és egyet nagysáncon (90 méter).

Eredmények 
A verseny három sorozatból állt. A három ugrásból a két legmagasabb pontszám összege határozta meg a végső sorrendet. A távolságok eredményei méterben értendők.

1. ugrás

2. ugrás

3. ugrás

Összesítés 
A zárójelben írt pontszámot, amely a három ugrás közül a legalacsonyabb volt, az összesítésnél nem vették figyelembe.

Források 

Síugrás az 1964. évi téli olimpiai játékokon